Rivière Doucet peut se référer à:

Toponymie

Rivière Doucet (Petite rivière Péribonka), un affluent de la Petite rivière Péribonka (versant du lac Saint-Jean), au Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. .
Rivière Doucet (rivière Jeannotte), un affluent du Lac au Lard (versant de la rivière Jeannotte et de la rivière Batiscan), La Tuque, Mauricie, au Québec. .

Rivière Doucet (Haïti), cours d'eau de la région Nord-Ouest d'Haïti. .